Smash Hits kan syfta på:

Smash Hits (musikalbum) – ett album med The Jimi Hendrix Experience
Smash Hits (musiktidning) – en brittisk musiktidning